IOB steht für:
 IOB, Interessengemeinschaft der in der Zone enteigneten Betriebe, deutsche Interessengemeinschaft
 Indian Overseas Bank, indische Bank
 Institut für molekulare und klinische Ophthalmologie Basel, → Botond Roska, einer der Gründer
 International Open Book, Segment der London Stock Exchange
 Iranische Ölbörse
 Ioba (ISO-3166-2-Code: BF-IOB), Provinz in der Region Sud-Ouest im westafrikanischen Staat Burkina Faso
 East Timor Institute of Business, eine Hochschule in Osttimor

I. O. B. steht für:
 I. O. B. – Spezialauftrag, deutsche Vorabendserie

Iob ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Iob (* 1971), italo-kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Job
 Ijob
 Hiob

Abkürzung